Сезон 1995–1996 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 28 серпня 1995 та 21 травня 1996 року. Став 65-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у сезоні брали 22 команди. За результатами сезону 18 з них продовжували виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибували до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який здобув свій 9-й трофей національної першості. Мадридці захопили лідерство у першості вже у 2-му турі і з того часу лише двічі на один тур полишали чільний рядок турнірної таблиці, урешті-решт фінішувавши першими з 4-очковим відривом від «Валенсії».

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Результати матчів 

</center>

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1995—96 став нападник «Тенерифе» Хуан Антоніо Піцци, який записав до свого активу 31 гол. 

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1995–96 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1995–96 на bdfutbol.com  

1995-96
1996 у футболі
1995 у футболі
1995 в іспанському спорті
1996 в іспанському спорті